Чутановка — село в Кирсановском районе Тамбовской области России. Входит в состав Марьинского сельсовета.

География 
Село находится в восточной части Тамбовской области, в лесостепной зоне, в пределах Окско-Донской равнины, на левом берегу реки Вороны, на расстоянии примерно 4 километров (по прямой) к югу от города Кирсанова, административного центра района. Абсолютная высота — 139 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

История 
По данным 1926 года имелось 332 хозяйства и проживало 1557 человек (727 мужчин и 830 женщин). В административном отношении деревня входила в состав Градско-Уметской волости Кирсановского уезда Тамбовской губернии.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,9 %, женщины — соответственно 53,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % из 661 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из трёх улиц: Набережная, Октябрьская, Первомайская.

Примечания 

Населённые пункты Кирсановского района